Unija na splošno pomeni zveza ali združenje. To je lahko:
unija množic, operacija, ki povezuje množice v matematiki

Unija lahko pomeni zvezo držav:
Evropska unija, skupnost evropskih držav
Zahodnoevropska unija, organizacija zahodnoevropskih držav
Afriška unija, mednarodna organizacija afriških držav
Interparlamentarna unija, mednarodna mirovna organizacija

Unija je tudi ime nekaterih političnih strank:
Krščansko socialna unija (Slovenija)